Het seizoen 2004/05 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 28 augustus 2004. De laatste speelronde was op 23 april 2005. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2003/04) was DOVO.

Teams

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B